Luder kan syfta på:

 Luder – ett lockbete, se åtel.
 Luder - en nedsättande benämning på prostituerad person.

Personer
 Owen Luder (1928–2021), en brittisk arkitekt
 Simone Niggli-Luder (1978–), en schweizisk orienterare

Se även
 Lüder